«Сáксан» () — молдавский футбольный клуб из города Чадыр-Лунга. С сезона 2014/15 выступает в высшей лиге страны — Национальном дивизионе. В сезоне 2017/2018 Саксан выступает в Дивизионе А Чемпионата Молдавии по футболу.

История 
Клуб был основан 15 июля 2010 года. Название клуба «Саксан» с гагаузского языка переводится как «Сорока». В первый же год существования команда завоевала первое место в Дивизионе «Б» (Юг), обеспечив тем самым себе право выступать в Дивизионе «А». В сезоне 2013/14 «Саксан» досрочно, за четыре тура до конца чемпионата, занял первое место в Дивизионе «А», это позволило клубу выступать в высшей лиге страны — Национальном дивизионе. Дебютный сезон в высшей лиге Молдавии команда закончила на 5-м месте. 29 мая стало известно, что главным тренером назначен Влад Гоян, контракт с которым подписан на один год. Из-за расформирования клуба «Тирасполь» команда приняла участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы 2015/16. Оба матча против кипрского «Аполлона» молдавский клуб проиграл со счётом 0:2.

В чемпионате Молдавии сезона 2015/16 годов «Саксан» занял последнее 10-е место, но провёл и следующий сезон в высшем дивизионе, по итогам которого занял предпоследнее 10-е место и добровольно перешёл в лигу ниже (Дивизион «А»). В сезоне-2017 команда заняла предпоследнее 12-е место уже в Дивизионе «А». После сезона-2018 (6-е место в Дивизионе «А») клуб был исключён из лиги.

Стадион 
23 сентября 2012 года «Саксан» провёл свой первый матч на обновленном стадионе города Чадыр-Лунга.

Гимн 
3 января 2013 года гагаузский исполнитель Виталий Манжул представил окончательную версию гимна, который он написал специально для футбольного клуба «Саксан».

Основной состав 
.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения

Национальные чемпионаты 
  Победитель Дивизиона «A» (1): 2013/14
  Победитель Дивизиона «Б» (1): 2010/11

Региональные соревнования 
  Обладатель Кубка Кишинева (1): 2014

Матчи еврокубков

Игроки-рекордсмены

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Молдавии
Чадыр-Лунга